L'edizione 1959-60 della Primeira Divisão vide la vittoria finale del .

Capocannoniere del torneo fu Edmur Ribeiro (Vitória Guimarães), con 25 reti.

Classifica finale

Verdetti 
  Benfica campione di Portogallo 1959-60 e qualificato in Coppa dei Campioni 1960-1961.
  Vitória Setúbal e Boavista retrocesse in Segunda Divisão.

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (20)
 Minor numero di sconfitte:  (1)
 Miglior attacco:  (82 gol segnati)
 Miglior difesa:  (20 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+62)
 Maggior numero di pareggi:  (9)
 Minor numero di pareggi: ,  (4)
 Minor numero di vittorie:  (4)
 Maggior numero di sconfitte:  (18)
 Peggior attacco:  (24 gol segnati)
 Peggior difesa:  (81 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-54)

Risultati

Voci correlate 
Taça de Portugal 1959-1960

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1959
Calcio nel 1960
Campionato portoghese di calcio